Manco Cápac ist der Name folgender Personen:

* Manco Cápac (um 1200–??), mythischer Herrscher der Inkas
 Manco Cápac II. (um 1500–1544), Herrscher der Inkas

Manco Cápac steht für:
 Manco Cápac (Schiff), Kriegsschiff der peruanischen Marine

Siehe auch:
 Flughafen Juliaca (Aeropuerto Inca Manco Cápac Internacional), Verkehrsflughafen von Juliaca, Peru
 Manco Kapac